Литовский полк— название нескольких полков Российской императорской армии:

 Литовский лейб-гвардии полк — пехотный полк в составе русской Лейб-гвардии (1817 — 1918 гг.).
 Литовский 51-й пехотный полк — армейский пехотный полк (1809 — 1918 гг.), известный, в частности, своим участием в Кавказской войне.
 Литовский 5-й уланский полк — армейский кавалерийский полк (1803 — 1918 гг.); в эпоху Александра III и вплоть до 1907 года являлся драгунским.